Locais nos Estados Unidos
 Pasadena (Califórnia), cidade 
 Pasadena (Maryland), região censo-designada 
 Pasadena (Texas), cidade 
 Pasadena Hills, cidade do Missouri
 Pasadena Park, cidade do Missouri
 South Pasadena (Califórnia), cidade 
 South Pasadena (Flórida), cidade  

Outros locais
 Pasadena (Terranova), cidade do Canadá
 Pasadena (Adelaide), subúrbio na Austrália

Outros
 Pasadena (série de televisão)
 Pasadena Refinery System Inc, refinaria da Petrobras

Desambiguações de topônimos